Tazimina Lake steht für:

* Lower Tazimina Lake, einen See in Alaska
 Upper Tazimina Lake, einen See in Alaska